Села:
 Кулешів — Вінницька область, Вінницький район
 Кулешів — Київська область, Обухівський район